Isaac ist der Name folgender tropischer Wirbelstürme:

im Atlantischen Ozean:
 Tropischer Sturm Isaac (1988), kurzlebiger Sturm
 Hurrikan Isaac (2000), Kategorie-4-Hurrikan, blieb weitgehend auf See
 Hurrikan Isaac (2006), Kategorie-1-Hurrikan östlich von Bermuda, wurde bei Neufundland außertropisch
 Hurrikan Isaac (2012), Kategorie-1-Hurrikan mit Landfall in Haiti, Kuba und Louisiana

im Pazifischen Ozean:
 Zyklon Isaac, der 1982 Tonga traf